Mahmoud Hassan, lottatore egiziano
 Mahmoud Hassan, calciatore egiziano nato nel 1943
 Mahmoud Hassan, calciatore egiziano nato nel 1994